Zenón puede referirse a:

 Zenón de Elea (490-430 a. C.), filósofo presocrático griego.
 Zenón de Citio (333-264 a. C.), filósofo griego, creador del estoicismo.
 Zenón de Tarso (), filósofo estoico griego.
 Zenón de Sidón (), filósofo epicúreo griego.
 Zenón de Verona (), religioso mauritano, obispo, canonizado por la Iglesia católica.
 Zenón (425-491), emperador bizantino.
 Apóstolo Zeno (1669-1750), poeta y libretista veneciano.
 Zenón de Somodevilla "Marqués de la Ensenada" (1702-1781), estadista y político español.
 Artemio Zeno (1884-1935), médico argentino.
 Lelio Zeno (1890-1968), médico argentino (hermano de Artemio Zeno), con trascendencia en la Unión Soviética.
 Ana María Zeno (1922-2011), médica y sexóloga argentina, hija de Artemio Zeno.
 Zenon Grocholewski (1939-), cardenal polaco.
 Tony Zeno (1957-), beisbolista estadounidense.
 Zenon Jaskula (1962-), exciclista polaco.
 San Zenón, santo.